Аед Фінд (д/н — 778) — король Дал Ріади в 739—778 роках. Прізвисько «Фінд» перекладається як Білий.

Походив з головного клану Кенел Габрайн. Син короля Еохайда III. Після смерті останнього 733 року не зміг отримати якусь владу. 739 року після повалення короля Еогана військами піктів був поставлений на трон Дал Ріади. 741 року після перемоги піктів над королем Індрехтахом отримав ірландські володіння Дал Ріади.

Перше письмове повідомлення про Аеда відноситься до 768 року, коли за «Анналами Ольстера», відбулася битва між ним і піктським королем Кініодом I. Вказане в анналах місце битви Фортіу дозволяє дослідникам припускати, що нападником був Аед. Ймовірніше після 761 року, коли помер піктський король Енгус I, скинув залежність піктів та посилився завдяки складнощам короля Бруде V.

«Хроніка королів Альби» стверджує, що Аед склав якийсь звід законів, які стали при Дональді I законами для всієї Шотландії, але його зміст невідомо.

Помер Аед Фінд у 778 році. Йому спадкував брат Фергюс II.

В культурі 
Є персонажем під ім'ям Аед III з титулом герцог у відеогрі «Crusader Kings II».

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr. Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. — Stamford: Paul Watkins, 1990. — ISBN 1-871615-03-8.
 Ann Williams, Alfred P. Smyth and DP Kirby A bibliographical dictionary of Dark Age Britain SEABY London (1990) (ISBN 1-85264-047-2).
 Broun, Dauvit. The Irish Identity of the Kingdom of the Scots. — Woodbridge: Boydell, 1999. — ISBN 0-85115-375-5.

Королі Дал Ріади